

Animaux 
 Pleureur de Porto Rico (Nesospingus speculiferus), également appelé Tangara de Porto Rico, espèce de petit passereaux endémique de l’archipel de Porto Rico ;
 Singe pleureur ou Patas (Erythrocebus patas), espèce de primates simiiformes de la famille des cercopithécidés.

Arbres 
 Cèdre pleureur ou Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica), espèce d'arbres conifères de la famille des Pinaceae ;
 Saule pleureur (Salix babylonica), espèce d'arbres de la famille des Salicaceae.

Divers 
 Le Pleureur (), sommet des Alpes pennines, en Suisse ;
 Ange Pleureur, race d'aliens issue de la série télévisée britannique Doctor Who ;
 Ange pleureur, sculpture d'un tombeau de la cathédrale d'Amiens, en France.

Voir aussi 
 
 Pleur ;
 .